Kościół Świętej Trójcy w Krakowie (ul. Stolarska)
 Kościół św. Idziego w Krakowie